La comunicació sèrie consisteix a transmetre informacions després d'haver-les tallades prèviament en diversos trossos de mida fixa (aquesta mida és el nombre de línies de comunicació disponibles). S'oposa a la comunicació paral·lela on les informacions a transmetre no s'han de tallar abans de ser enviades (ja que hi ha almenys tantes línies de comunicació disponibles com bits per transmetre la informació).

L'avantatge de la comunicació sèrie és de demanar mitjans de transmissió més febles que una comunicació paral·lela que transmeti la mateixa informació, ja que aquesta última pot transmetre tants bits com els que componen la informació, mentre que la primera se satisfà amb qualsevol nombre de bits (fins i tot un sol). D'altra banda una sèrie de problemes sorgeixen amb la transmissió d'un gran nombre de bits en paral·lel, com els problemes d'interferència o desincronització.

A la mateixa freqüència de transmissió, la comunicació paral·lela té un major rendiment. La comunicació sèrie compensa aquesta debilitat amb una freqüència més alta.

Exemples de protocols i arquitectures de comunicació sèrie 
 Codi Morse
 Ethernet
 Fibre Channel
 FireWire
 I²C
 MIDI
 PCI Express
 RS-232
 RS-485
 Serial ATA
 Serial Peripheral Interface
 Universal Serial Bus

Referències

Vegeu també 
 Bus

Enllaços externs 
 Introducció a les comunicacions sèrie 
 La comunicación serie  
 Serial Port Communication 

 
Dades informàtiques
Telecomunicacions